Найденов е българско родово име с основа мъжкото собствено име Найден.

Личности с такова родово име

Найденов 
 Асен Найденов (1899 – 1995) – български оперен диригент;
 Валентин Найденов (р. 1972) – български футболист, ляв защитник;
 Валери Найденов (р. 1947) – български журналист;
 Васил Найденов (р. 1950) – български естраден изпълнител, композитор и създател на текстове за песни;
 Веселин Найденов (1932 – 2001) – български зоолог;
 Георги Найденов – няколко души с такова име;
 Димитър Найденов (1896 – 1946) – български публицист;
 Иван Найденов – няколко души с такова име;
 Калин Найденов (1865 – 1925) – български офицер (генерал-лейтенант) и политик;
 Мирослав Найденов (р. 1968) – български политик, от 27 юли 2009 г. министър на земеделието и храните в първото правителство на Бойко Борисов;
 Мирчо Найденов (1878/1881 – 1917) – български революционер, прилепски войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация;
 Никола Найденов (1880 – 1939) – български политик;
 Николай Найденов (р. 1974) – български волейболист;
 Станислав Найденов – рождено име на рапъра Спенс;
 Стефан Найденов (р. 1957) – бивш български футболист, офанзивен полузащитник-плеймейкър.